Champlin (Minnesota), een plaats in de Verenigde Staten

Champlin (Ardennes)
Champlin (Nièvre)